Socarrás bzw. Socarras ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Socarrás (1908–1987), amerikanischer Jazz- und Latin-Musiker
 Carlos Prío Socarrás (1903–1977), kubanischer Politiker, Präsident 1948 bis 1952, siehe Carlos Prío
 José Francisco Socarrás († 1995), kolumbianischer Dichterarzt